Birdie kan syfta på:

Birdie (golf) – golftermen 
Birdie (LAN) – LAN-partyt i Uppsala
Bye Bye Birdie (film, 1963) – amerikansk film
Birdie Kim (1981–), Sydkoreansk golfspelerska